Franck Olivier peut désigner :
 Franck Olivier (1869-1964), enseignant et recteur suisse ;
 Franck Olivier (1948-2021), chanteur belge.